Abaixo segue a lista de programas exibidos atualmente ou antes exibidos pelo canal Disney Channel Brasil, produzidos pelo canal Disney Channel, produções brasileiras, ou programas adquiridos.

Programas 

Disney Channel